Въстание в Тесалия може да се отнася за:

 Въстание в Тесалия организирано от Дионисий Философ
 Тесалийско въстание по време на Кримската война
 Селски бунтове в Тесалия (1910)

История на Тесалия